Hamngrundet (eiland), een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel
 Hamngrundet (zandbank),  een Zweedse zandbank behorend tot de Haparanda-archipel